Прое́зд Коммуна́ров — улица в Оренбурге.

История 
Возник на территории исторических районов Оренбурга Аренда, Новая слободка как Кадетский проезд (до 1928 года).

Переименован в честь коммунистических революционеров (сокращенно Коммунары) в 1928 году.

Расположение 
Проезд Коммунаров начинается в районе Оренбургского центрального автовокзала, чуть ранее пересечения улиц Виноградная и Элеваторная. Тянется в юго восточном направлении на 1,5 км. (до улицы Постникова). Основная застройка по большей части представляет собой малоэтажные дома до 3 этажей.
После пересечения с Госпитальным переулком принимает форму «вилки». Южный зубец вилки меняет название на улицу Казаковская. Северный зубец тянется до ул. Постникова. После пересечения с ул. Постникова проспект меняет наименование на улицу 9 января.

К улице примыкает Парк культуры и отдыха «Тополя», Парк имени Ленина, территория Гарнизонного госпиталя.

Примечательные здания и сооружения 
 Оренбургский Институт Путей Сообщения-филиал Самарский государственный университет путей сообщения, пр. Коммунаров, 18,
 Оренбургский государственный педагогический университет, пр. Коммунаров, 57, Учебный корпус 5 (Факультет психологии)
 Городская Клиническая Больница № 2, пр. Коммунаров, 19. Расположено в историческом здании «Дом архиерея».

Примечания 

Проезды
Улицы Оренбурга